Imperija se može odnositi na:

 Imperija
 Imperija (grad)
 Imperija (okrug)
 Imperija (telenovela)
 Imperia (muzička grupa)
 Imperija (TV serija)
 Imperija (Moskva)